{{d|g10]]

Maroto es el apellido de varias personas:

Diego Maroto (1617–1696) clérigo y arquitecto hispano-peruano;
Rafael Maroto (1783-1853), militar y político español;
Ignacio de Palacio Maroto (1895-1936), aristócrata y político español;
Gabriel García Maroto (1889-1969), pintor, impresor y escritor español;
Eduardo García Maroto (1903-1989), cineasta español;
Francisco Maroto del Ojo (1906-1940), sindicalista español;
Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto (1925-1986), militar español;
Esteban Maroto (1942), historietista español;
Javier Maroto (1972), político español;
Mariano González Maroto, Nano, (1984), futbolista español;
Jesús Sánchez-Maroto Sánchez-Migallón (1986), futbolista español;
Maikel Maroto Buendía (1989), futbolista español.
Rafael Maroto Pérez (1913-1993), sacerdote y militante político chileno.